Arrow River může odkazovat k:
 Arrow River (Kanada) – sídlo
 Arrow River (Nový Zéland) – řeka